Czerwińska ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Czerwińska (1949–2023), polnische Alpinistin
 Teresa Czerwińska (* 1974), polnische Wirtschaftswissenschaftlerin und Politikerin

Siehe auch:
 Czerwieńsk
 Czerwinski
 Czerwensky
 Czerwonski